Revolución de Arequipa puede referirse a varias revoluciones en Perú:
 Revolución Liberal de 1854, insurrección popular surgida en Perú durante el gobierno de José Rufino Echenique
 Revolución de Arequipa de 1884, guerra civil entre los generales Miguel Iglesias y Andrés A. Cáceres,
 Revolución de Arequipa de 1955, insurrección contra la dictadura de Manuel A. Odría